Bump 'n' Grind – album dei Jackson Heights del 1973
 Bump 'n' Grind – album dei The 69 Eyes del 1992
 Bump 'n' Grind – video album di Wendy O. Williams del 2006